Greenwood se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jack G. Greenwood
 P. Humphry Greenwood